Grandchamp puede referirse a: 

 Grandchamp, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Grandchamp, comuna francesa situada en Ardenas.
 Grandchamp, comuna francesa situada en Sarthe.
 Grandchamp, comuna francesa situada en Yonne.
 Grandchamp, comuna francesa situada en Yvelines.